Ошибень, або змійка (Ophidion) — рід риб родини Ошибневих (Ophidiidae), ряду Ошибнеподібні (Ophidiiformes).

Види 
Містить 28 підтверджених видів:
 Ophidion antipholus R. N. Lea & C. R. Robins, 2003
 Ophidion asiro (D. S. Jordan & Fowler, 1902)
 Ophidion barbatum Linnaeus, 1758
 Ophidion dromio R. N. Lea & C. R. Robins, 2003
 Ophidion exul C. R. Robins, 1991
 Ophidion fulvum (Hildebrand & F. O. Barton, 1949)
 Ophidion galeoides (C. H. Gilbert, 1890)
 Ophidion genyopus (J. D. Ogilby, 1897)
 Ophidion grayi (Fowler, 1948)
 Ophidion guianense R. N. Lea & C. R. Robins, 2003
 Ophidion holbrookii Putnam, 1874
 Ophidion imitator R. N. Lea, 1997
 Ophidion iris Breder, 1936
 Ophidion josephi Girard, 1858
 Ophidion lagochila (J. E. Böhlke & C. R. Robins, 1959)
 Ophidion lozanoi Matallanas, 1990
 Ophidion marginatum DeKay, 1842
 Ophidion metoecus C. R. Robins, 1991
 Ophidion muraenolepis Günther, 1880
 Ophidion nocomis C. R. Robins & J. E. Böhlke, 1959
 Ophidion puck R. N. Lea & C. R. Robins, 2003
 Ophidion robinsi Fahay, 1992
 Ophidion rochei J. P. Müller, 1845
 Ophidion saldanhai Matallanas & Brito, 1999
 Ophidion scrippsae (C. L. Hubbs, 1916)
 Ophidion selenops C. R. Robins & J. E. Böhlke, 1959
 Ophidion smithi (Fowler, 1934)
 Ophidion welshi (Nichols & Breder, 1922)

Посилання 

Ошибневі